Kounov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kounov, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Kounov, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové